

Села 
 Ковалівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Мар'янівська сільська громада (в минулому — Маловисківський район)
 Ковалівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Рівнянська сільська громада